Uncești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Uncești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Uncești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Uncești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui